Zkratka UMP má více významů:
 Union pour un mouvement populaire – francouzská pravicová strana
 Heckler & Koch UMP – německý samopal
 Uridinmonofosfát – nukleotid